Tsuchiura steht für:

 Tsuchiura, Großstadt im Süden der Präfektur Ibaraki auf Honshū, der Hauptinsel Japans 
 Tsuchiura (Han), das gleichnamige Lehen

Tsuchiura ist der Familienname folgender Personen:

 Nobuko Tsuchiura (1900–1998), japanische Architektin und Fotografin